Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jörn Renzenbrink che ha battuto in finale Martin Damm 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 David Prinosil (secondo turno)
 Martin Damm (finale)
 Frederik Fetterlein (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner (secondo turno)

 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 Ján Krošlák (primo turno)
 Scott Draper (secondo turno)
 Sébastien Lareau (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1995